Die 25. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 9. bis zum 25. August 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Champions)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finale)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
  Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Du Yue / Li Yinhui (Halbfinale)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Kim So-young / Kong Hee-yong (3. Runde)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (3. Runde)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (3. Runde)
  Li Wenmei / Zheng Yu (3. Runde)
  Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (3. Runde)
  Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (3. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Yap Cheng Wen (3. Runde)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (3. Runde)

Resultate

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
Offizielle Webseite
BWF Webseite

2019
Weltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019